Аројо Нуево има више значења:

 Аројо Нуево (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Нуево (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику